Sawdust — первый сборник группы The Killers. Официально выпущен в ноябре 2007 года. Представляет собой переиздание би-сайдов, раритетов, каверов и ремиксов рок-группы из Лас-Вегаса The Killers. Альбом появился на рынках разных стран в период с 9 по 13 ноября 2007 года. Впервые об этом альбоме упомянул Брэндон Флауэрс в интервью Billboard в конце августа, а журнал Rolling Stone опубликовал название сборника в «курилке» на своем сайте 6 сентября 2007 года.

История создания 
Вдохновлением для создания такого альбома послужили сборники би-сайдов таких групп, как Oasis (сборник The Masterplan, 1998), The Smiths (сборник Hatful of Hollow, 1984), The Smashing Pumpkins (сборник Pisces Iscariot, 1994) и Nirvana (сборник Incesticide, 1992).

Популярность 
Альбом стартовал с 12 строчки чарта Billboard 200, с рейтингом продаж за первую неделю около 82 тысяч. В чарте iTunes альбом занимал вторую строчку. Итоговый тираж пластинки составил 1 000 000 копий. В США было продано 400 000 копий, в Великобритании — 350 000, в Ирландии — 15 000. В двух последних странах пластинка стала платиновой).

Список композиций

Бонус-треки

Награды

Примечания 

Альбомы The Killers
Альбомы, спродюсированные Аланом Молдером
Альбомы альтернативного рока